Moriggl ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Moriggl (1810–1866),  österreichischer Lehrer, Heimatforscher und römisch-katholischer Geistlicher
 Andreas Moriggl (* 1968), österreichischer Fußballtrainer
 Augustin Moriggl (1816–1861), Abt des Benediktinerstiftes Marienberg
 Barbara Moriggl (* 1982), italienische Skilangläuferin
 Josef Moriggl (Holzschnitzer) (1841–1908), österreichischer Holzschnitzer
 Josef Moriggl (1879–1939), österreichischer Bergsteiger und Alpinschriftsteller
 Simon Moriggl (1817–1874), österreichischer Priester, Gymnasiallehrer und Publizist 
 Thomas Moriggl (* 1981), italienischer Skilangläufer